

Пайнвілл — місто, штат Арканзас
 Пайнвілл — місто, штат Кентуккі
 Пайнвілл — місто, штат Луїзіана
 Пайнвілл — місто, штат Міссурі
 Пайнвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Пайнвілл — місто, штат Західна Вірджинія